Gaidžiai ist der litauische Name zweier heute zu Russland gehörenden ostpreußischen Dörfer:
 Stepnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk, Kaluschskoje), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Gaiden, Kreis Insterburg
 Watutino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, bis 1936: Gaidszen, 1936 bis 1938 Gaidschen, 1938 bis 1946 Drosselbruch, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit